Der Marrakech Challenger 1987 war ein Tennisturnier, das vom 23. bis 29. März 1987 in Marrakesch stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Series 1987 und wurde im Freien auf Sandplatz ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Einzel-Ergebnisse auf atptour.com (englisch)
 Doppel-Ergebnisse auf atptour.com (englisch)

ATP Challenger Series 1987
Tennisturnier in Marrakesch